El término Dinero sucio puede hacer referencia a:

 Dinero negro, dinero que no ha sido declarado por Hacienda.
 Dinero sucio, episodio de la serie de televisión Angel.